Составы сборных первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2015 года — это составы команд, участвовавших в группах А и В этого турнира. Всего участвовало 12 команд (девять из Европы и три из Азии, по 6 в каждой группе). Составы были объявлены в первый день соревнований.

В соревнованиях приняло участие по 132 хоккеиста (в группе А: 12 вратарей, 43 защитника и  77 нападающих, а в группе В 13 вратарей, 46 защитников и 74 нападающих). Больше всего хоккеистов группы А на турнире представляли казахстанский клуб Барыс (12), группы В — южнокорейский клуб Анян Халла (12). Большинство игроков группы А перед началом турнира играли в Польской хоккейной лиге, группы В — в Британской и Азиатской хоккейный лигах.

В группе А самой возрастной стала сборная Казахстана. Самыми молодыми стали Венгрия, Италия и Япония. Самыми высокорослыми командами стали Венгрия, Польша и Украина, а самой низкорослой стала сборная Японии. Сборная Венгрии стала самой тяжеловесной командой, а сборная Японии — самой легковесной.

В группе В самой возрастной стали сборные Великобритании и Хорватии, самой молодой — сборная Литвы. Самой тяжеловесной командой стала сборная Хорватии, а самыми легковесными сборные Республики Корея и Литвы.

Самым возрастным участником всего турнира стал сорокалетний венгерский хоккеист Френк Бэнхэм, а самым юным — японец Кэйго Миносима.

Общая таблица составов и статистики

Группа А 

Общая статистика вратарей

Группа В 

Общая статистика вратарей

Группа А

Венгрия 
Результат:  место (12 очков).  Переход в Топ-дивизион 2016.

Состав 

Сборная Венгрии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 184 см
 Вес: 87 кг

По данным IIHF.com  и Федерации хоккея Венгрии

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари 

У Бэнце Балижа также есть 2 минуты штрафа.

Италия 
Результат: 5 место (5 очков).

Состав 
Сборная Италии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 182 см
 Вес: 84 кг

По данным IIHF.com

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари

Казахстан 
Результат:  место (15 очков).  Переход в Топ-дивизион 2016.

Состав 
Сборная Казахстана заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 29 лет
 Рост: 182 см
 Вес: 85 кг

По данным IIHF.com

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари 

У Павла Полуэктова также есть 2 минуты штрафа.

Польша 
Результат:  место (6 очков).

Состав 
Сборная Польши заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 28 лет
 Рост: 184 см
 Вес: 83 кг

По данным IIHF.com

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари 

У Рафала Радзишевского также есть 25 минут штрафа.

Украина 
Результат: 6 место (1 очко).  Вылет в группу В первого дивизиона 2016.

Состав 
Первоначально Сборная Украины заявила на турнир 18 полевых игроков и 2 вратарей. 19 апреля она дозаявила ещё двоих игроков: нападающего Виктора Захарова и защитника Александра Победоносцева.

Средние показатели команды:
 Возраст: 28 лет
 Рост: 184 см
 Вес: 86 кг

По данным IIHF.com

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари 

У Эдуарда Захарченко также есть 1 голевая передача и 2 минуты штрафа.

Япония 
Результат: 4 место (6 очков).

Состав 
Сборная Японии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 179 см
 Вес: 82 кг

По данным IIHF.com

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари

Группа В

Великобритания 
Результат:  место (11 очков).

Состав 
Сборная Великобритании заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 183 см
 Вес: 85 кг

По данным IIHF.com  и Федерации хоккея Великобритании

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари

Литва 
Результат:  место (9 очков).

Состав 
Сборная Литвы заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 24 лет
 Рост: 185 см
 Вес: 83 кг

По данным IIHF.com , r-hockey  и Федерации хоккея Литвы

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари

Нидерланды 
Результат: 6 место (3 очка).  Вылет в группу А второго дивизиона 2016.

Состав 
Первоначально сборная Нидерландов заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей. 13 апреля она дозаявила нападающего Нардо Нагтзаама, а 16 апреля — нападающего Данни Стемпера.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 185 см
 Вес: 88 кг

По данным IIHF.com  и Федерации хоккея Нидерландов

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари

Республика Корея 
Результат:  место (12 очков).  Переход в группу А первого дивизиона 2016.

Состав 
Сборная Республики Корея заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 181 см
 Вес: 83 кг

По данным IIHF.com  и Федерации хоккея Республики Корея

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари

Хорватия 
Результат: 4 место (7 очков).

Состав 
Сборная Хорватии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 185 см
 Вес: 89 кг

По данным IIHF.com

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари 

У Марка Деканича также есть 1 голевая передача.

Эстония 
Результат: 5 место (3 очка).

Состав 
Сборная Эстонии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 181 см
 Вес: 85 кг

По данным IIHF.com , r-hockey  и Федерации хоккея Эстонии

Статистика 

По данным IIHF.com

Вратари

Общая статистика

Группа А

Статистика клубов игроков 

Наиболее представленные клубы:
    1.  Барыс — 12
    2.  ШАПА Фехервар — 11
    3.  Одзи Иглз — 9

Наиболее представленные лиги:
    1. Польская хоккейная лига — 21
    2. Азиатская хоккейная лига — 18
    3. Австрийская хоккейная лига — 15

Наиболее представленные страны клубов:
    1.  Казахстан — 24
    2.  Польша — 22
    3.  Япония — 19

Статистика показателей игроков 

Самые возрастные игроки:
  Френк Бэнхэм — 40 лет и 5 дней
  Сергей Варламов — 36 лет, 8 месяцев и 29 дней
  Лешек Ляшкевич — 36 лет, 8 месяцев и 8 дней

Самые юные игроки:
  Кэйго Миносима — 18 лет, 7 месяцев и 26 дней
  Виталий Лялька — 18 лет, 9 месяцев и 11 дней
  Чанад Эрдей — 19 лет и 14 дней

Примечание: Дата рождения хоккеистов рассчитывается на день начала соревнований, 19 апреля

Самые высокорослые игроки: 
  1-2.  Алексей Литвиненко — 200 см 
  1-2.  Андрей Михнов — 200 см 
    3.  Виктор Захаров — 194 см

Самые низкорослые игроки: 
    1.  Лука Феличетти — 166 см 
    2.  Сюхей Кудзи — 170 см 
  3-4.  Томас Трагуст — 171 см
  3-4.  Максим Худяков — 171 см

Самые тяжеловесные игроки:
    1.  Константин Рябенко — 107 кг
    2.  Алексей Литвиненко — 104 кг
  3-4.  Александр Липин — 100 кг
  3-4.  Владислав Гаврик — 100 кг

Самые легковесные игроки: 
    1.  Го Танака — 72 кг 
  2-3.  Рафаэль Андергассен — 73 кг 
  2-3.  Юто Ито — 73 кг

Группа В

Статистика клубов игроков 

Наиболее представленные клубы:
    1.  Анян Халла — 12
    2.  Медвешчак — 10
    3.  Энергия — 8

Наиболее представленные лиги:
  1-2. Британская элитная хоккейная лига — 20
  1-2. Азиатская хоккейная лига — 20
    3. Нидерландская хоккейная лига — 19

Наиболее представленные страны клубов:
    1.  Великобритания — 23
  2-3.  Республика Корея — 19
  2-3.  Нидерланды — 19

Статистика показателей игроков 

Самые возрастные игроки:
  Алан Летанг — 39 лет, 7 месяцев и 9 дней
  Джонатан Уивер — 38 лет, 2 месяца и 24 дня
  Эгидюс Бауба — 38 лет и 19 дней

Самые юные игроки:
  Джованни Вогелаар — 18 лет, 8 месяцев и 7 дней
  Яунюс Ясиневичюс — 18 лет, 9 месяцев и 4 дня
  Бруно Кегальж — 18 лет, 9 месяцев и 16 дней

Примечание: Дата рождения хоккеистов рассчитывается на день начала соревнований, 13 апреля

Самые высокорослые игроки: 
  1-3.  Брок Радунске — 196 см 
  1-3.  Майкл Тествайд — 196 см 
  1-3.  Натан Перкович — 196 см

Самые низкорослые игроки: 
  1-3.  Питер ван Бизен — 170 см 
  1-3.  Син Сангун — 170 см 
  1-3.  Артур Федорюк — 170 см

Самые тяжеловесные игроки:
    1.  Игор Ячменяк — 105 кг
    2.  Никки де Йонг — 100 кг
    3.  Джошуа Бэч — 97 кг

Самые легковесные игроки: 
    1.  Артур Федорюк — 68 кг 
  2-3.  Симас Балтрунас — 70 кг 
  2-3.  Кевин Паррас — 70 кг

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2015 год в хоккее
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2015